Josep Martí (abat) (1732-1806), frare del reial monestir de Bellpuig de les Avellanes.
 Josep Martí i Blanch (L'Ametlla de Mar, 1970), periodista, secretari de Comunicació del Govern de Catalunya des del 2011.
 Josep Martí i Bofarull, pintor català.
 Josep Martí Casals, mariner i polític català.
 Josep Martí i Clarà (Palafrugell, 1909 – Sant Andreu de Llavaneres, 1988), escriptor i poeta.
 Josep Martí i Cristià (1884-1918), compositor i teòric català.
 Josep Martí i Farreras (1906-1986), advocat, escriptor, poeta i periodista manresà.
 Josep Martí i Folguera (1859-1929), poeta, dramaturg i polígraf.
 Josep Anton Martí, notari de Torà signatari del pacte dels vigatans.
 Josep Martí o Josep Antoni Martí (1719-1763), músic i pedagog.
 Josep Martí Sabé (Santa Coloma de Farners, 1915 - 2006), escultor, dibuixant i pintor.
 Josep Lluís Martí i Soler (Palma, 1975), futbolista mallorquí.
 Josep Martí, futbolista barceloní de principis del segle XX pertanyent al FC Català.